Ла́ймен Фрэнк Ба́ум, или Ла́йман Фрэнк Бом (; , , США — , Голливуд, США) — американский писатель, поэт, драматург, сценарист, актёр, кинопродюсер, классик детской литературы и создатель волшебной страны Оз. Его книги были десятки раз экранизированы и породили множество подражаний и пародий.

Биография 
Фрэнк Баум родился в Читтенанго, штат Нью-Йорк в набожной семье немецкого, шотландско-ирландского и английского происхождения. Его родители Синтия Энн (урождённая Стэнтон) и Бенджамин Уорд Баум назвали его Лайменом в честь его дяди, однако мальчик не очень любил это имя, поэтому предпочитал, чтобы его называли вторым именем — Фрэнк.

Бенджамин Баум был состоятельным бизнесменом, сделавшим состояние на Пенсильванской нефтяной лихорадке. Фрэнк вырос в богатом имении родителей Роза Лоун, которое он всегда вспоминал с любовью. В возрасте 12 лет он был отправлен на обучение в военную академию в Пикскилл, Нью-Йорк. Баум был болезненным и мечтательным ребёнком, и родители решили, что ему необходима дисциплина. Но после двух ужасных лет в академии ему разрешили вернуться домой.

Мальчик начал писать в раннем возрасте. Обнаружив это, отец купил игрушечный типографский станок, на котором Фрэнк с его братом Генри печатали «Домашний журнал Розы Лоун». Братья напечатали несколько номеров, которые, возможно, были проданы.

В 20 лет у Баума появилось новое увлечение — разведение домашней птицы, модное увлечение Америки того времени. Он специализировался в выведении породы Гамбургская. В марте 1880 года он начинает издавать журнал по птицеводству, а в 1886 году написал свою первую книгу — «Краткое руководство по разведению, воспитанию и содержанию гамбургских кур».

Примерно в то же время Баум увлёкся театром, однако это увлечение принесло немало неприятностей. Он был приглашён в заезжую труппу с одним условием — костюмы должны были быть свои. Баум закупил самые дорогие костюмы и парики, но они разошлись по сундукам других актёров, а Фрэнку достались роли без слов. Но этот обман не сломил Баума, и некоторое время спустя он стал-таки актёром, а также автором мелодрам и владельцем нескольких полупрофессиональных театров, которые кочевали по Среднему Западу и играли для фермеров, лесорубов, рабочих нефтепромыслов — в условиях, мало напоминающих театральные. Однажды, вспоминал Баум, давали «Гамлета» на сцене, сооружённой наспех из досок. Король-Призрак, сделав несколько шагов, рухнул в щель. Неискушённая публика, приняв это за эффектный трюк, стала требовать его повторения и не угомонилась до тех пор, пока актёр не пригрозил подать в суд за синяки от многократных падений. Беззаботные годы актёрской юности остались самыми счастливыми в жизни Баума, но они скоро кончились. Женитьба и рождение сына заставили думать о более солидном занятии.

Тут-то судьба, до сих пор ему потакавшая, принялась больно ударять. Банкротство и смерть отца, потом пожар, уничтоживший разом всё театральное имущество. Начинать пришлось с нуля. Тогда, по примеру множества соотечественников, маленькая семья Баумов в поисках счастья отправилась на Запад. Округ Дакота, куда они прибыли в 1888 году, представлял собой почти совершенно голую прерию, рассечённую только что построенной железной дорогой. «Город» Эбердин насчитывал около трёх тысяч жителей — в основном молодых, с малыми средствами и большими надеждами, привлечённых сюда слухами о золоте и плодородных землях. Что касается Фрэнка Баума, то у него был особый план обогащения: на последние деньги он открыл в городе первый универсальный магазин, где продавалась по дешёвке всякая всячина — китайские фонарики, кастрюли, сладости, велосипеды. Магазин пользовался бешеным успехом у детей: их притягивало сюда не столько мороженое, сколько волшебные истории, которые продавец рассказывал безотказно и с искренним увлечением. Он и в кредите никому не отказывал. Число должников росло, а скромный капитал Баума таял. Под новый 1890 год магазин закрылся навсегда, что не помешало хозяину-банкроту устроить вечеринку по случаю рождения второго сына.

Уже месяц спустя, исполнившись новых надежд, он занял место редактора газеты «Пионер Дакоты». Материалы в номер Баум поставлял почти единолично. Учитывая особенности его характера, неудивительно, что более всего в газете удавалась юмористическая колонка. В газете мелькнула, кстати, и такая шутка на злобу дня:
«Есть ли корм для скотины?» — спрашивают бедолагу-фермера. «Нет, — отвечает тот, — да я придумал надевать ей зелёные очки и кормить опилками».
Годы спустя этот «фокус» припомнился Бауму-сказочнику: Волшебник на всех входящих в его город прикажет надевать зелёные очки, преображающие любое стёклышко в изумруд.

Не чуждался Баум и политической публицистики. 20 декабря 1890 года в редакционной колонке газеты «Абердинский субботний пионер» (Aberdeen Saturday Pioneer) о гибели Сидящего Быка он предложил полностью уничтожить индейцев, а 3 января 1891 одобрил расправу над индейцами в Вундед-Ни, написав:
«Пионер» уже заявлял, что наша безопасность требует полного уничтожения индейцев. Притесняя их в течение веков, нам следует, чтобы защитить нашу цивилизацию, ещё раз их притеснить и стереть, наконец, этих диких и неприручаемых тварей с лица земли. В этом залог будущей безопасности наших поселенцев и солдат, которые оказались под некомпетентным командованием. Иначе в будущем нас ожидают проблемы с краснокожими, ничуть не меньшие, чем в прошлые годы.

Потомки писателя принесли публичные извинения индейцам. Газета «Пионер Дакоты» продержалась чуть больше года. Горюя по поводу очередного разорения, семейство в то же время и радовалось: родился третий сын.

Не найдя счастья на Западе, Баумы двинулись обратно на Восток — в бурно растущий Чикаго. Безденежье и неустроенность притащились следом.

Тогда-то Бауму и пришла в голову мысль попробовать писать для детей. В 1897 году он опубликовал «» — остроумные вариации на темы традиционных детских побасёнок. Опыт оказался удачным. Но всерьёз поворот в его судьбе обозначится позже, когда сначала в воображении, потом на бумаге (огрызок карандаша, которым писался тот первый черновой вариант, Баум сохранил как реликвию) родилась сказка о девочке Дороти, Страшиле, Железном Дровосеке, Трусливом Льве, Волшебнике и их удивительных приключениях в некоей сказочной стране. Страна была ещё безымянной.

Имя, если верить семейной легенде Баумов, родилось майским вечером 1898 года, когда в гостиной собралась, как обычно, своя и соседская детвора и хозяин дома, на ходу импровизируя, рассказывал одну из своих сказок. «Где же всё это было, мистер Баум?» — спросил детский голосок. «А было это в стране под названием… — взгляд рассказчика, обежав комнату в поисках подсказки, упал случайно на старинное бюро в углу с ящиками для домашней картотеки, на верхнем значились буквы A — N, на нижнем O — Z. — …Оз!» Так получил имя новорождённый сказочный мир. Сам Баум этому событию поначалу совсем не придал значения. Но читатели-дети отреагировали иначе: они присылали письма, приезжали, приходили в гости и требовали, чтобы неудачливый актёр, торговец, журналист и птицевод занялся, наконец, своим делом, — требовали новой сказки о стране Оз.

Баум сдался, хотя и не сразу. Только в 1904 году появилось на свет продолжение «Удивительного Волшебника из страны Оз» (1900). Новая сказка называлась «Страна Оз». В ней нет Дороти, но есть её друзья Страшила и Железный Дровосек, есть и новые необыкновенные персонажи: Тыквоголовый Джек, нелепое славное существо, сооружённое из жердей и тыквы и оживлённое с помощью волшебного порошка; Ко́злы, благодаря тому же порошку превратившиеся в лихого скакуна; самодовольный педант Жук-Кувыркун и мальчик Тип — на самом деле заколдованная принцесса Озма, законная правительница страны Оз.

В «Озме из страны Оз» (1906) действие происходит вне пределов Оз, но тоже в сказочном королевстве. По упорным настояниям читателей в повествовании вновь появляется Дороти, а с ней вместе — два других персонажа, которые будут потом переходить из сказки в сказку: практичная, здравомыслящая курица Биллина и медный заводной человек (только шестнадцать лет спустя чешский писатель Карел Чапек придумает слово «робот») Тик-Ток.

В следующих двух сказках — «Дороти и Волшебник в стране Оз» (1908) и «Путешествие в страну Оз» (1909) — спутниками Дороти в её странствиях по миру чудес оказываются Волшебник (встреченный ею — в самой первой книге — В Изумрудном Городе, а потом улетевший неизвестно куда) и Косматый, нищий бродяжка родом из Канзаса. Попав в блаженные пределы Оз, тот и другой решают остаться там навсегда.

К этому времени Баум начал уже уставать от растянувшегося на годы сказочного «сериала» и твёрдо решил, что шестая сказка — «Изумрудный город страны Оз» (1910) — будет последней. В ней читатель узнаёт, что вокруг страны Оз возведена стена и отныне её сообщение с внешним миром невозможно. Поставив эту, как он полагал, точку, Баум принялся экспериментировать с новыми сказочными сюжетами о необыкновенных приключениях девочки Трот и старого моряка капитана Билла в морской пучине и в поднебесье. Но книги эти — «Морские феи» (1911) и «Остров на небесах» (1912) — принять в качестве замены сказкам о стране Оз публика отказалась. В конце концов автор вынужден был «подселить» своих новых героев ко двору принцессы Озмы и установить с ним «телеграфную связь», о чём и поспешил оповестить своих читателей. Баум понял, что его судьба — быть «придворным историком Оз», и свой долг в дальнейшем исполнял пунктуально: новая сказка об Оз стала его традиционным рождественским подарком американским детям. Так появилась «Лоскутушка из Страны Оз» (1915), «Ринкитинк в стране Оз» (1916), «Пропавшая принцесса страны Оз» (1917), «Железный Дровосек из страны Оз» (1918), «Волшебство страны Оз» (1919) и «Глинда из страны Оз» (1920, эта книга вышла уже после смерти автора).

Сказки пользовались успехом и любовью, а Баум, со своим беспокойным нравом вечного искателя и фантазёра, не успевал экспериментировать: предлагал свои книжки для театров, пытался (правда, неудачно) снимать по ним кино. Говорят, что в последние годы жизни он мечтал создать на каком-то острове вблизи Калифорнии (биографы искали, да так и не нашли этот остров на картах) детский увеселительный парк — вроде «Диснейленда», который позднее будет создан Уолтом Диснеем. Увы, времени для новых опытов и проб у него уже не оставалось.

Смерть 
К 1919 году здоровье Баума, уже давно ухудшавшееся, достигло своей критической точки; у Фрэнка Баума случился инсульт. Он пролежал в больнице несколько недель, находясь в коме, но иногда приходя в сознание. 6 мая Баум очнулся незадолго до смерти и умер в сознании в возрасте 62 лет. Его последними словами были: «Теперь мы пересечём Гибельную Пустыню…».

Право гражданства он, безусловно, заслужил: четыре, даже пять десятилетий спустя издательство «Рейли и Ли», при жизни Баума выпускавшее все его сказки, продолжало получать от детей письма — в среднем по четыре в год, — адресованные лично Фрэнку Бауму.

Библиография 
Написал несколько десятков детских книг. Наиболее известны:
 1897 — 
 1899 — 
 1900 — Удивительный волшебник из страны Оз
 1902 — Жизнь и приключения Санта Клауса
 1904 — Похищенный Санта Клаус
 1904 — Чудесная страна Оз
 1907 — Озма из страны Оз
 1908 — Дороти и Волшебник в стране Оз
 1909 — Путешествие в страну Оз
 1910 — Изумрудный город страны Оз
 1913 — Лоскутушка из страны Оз
 1914 — Тик-Ток из страны Оз
 1915 — Страшила из страны Оз
 1916 — Ринкитинк в стране Оз
 1917 — Пропавшая Принцесса страны Оз
 1918 — Железный Дровосек из страны Оз
 1919, издана посмертно — Волшебство страны Оз
 1920, издана посмертно — Глинда из страны Оз

См. также 
 Список книг о стране Оз
 Волков, Александр Мелентьевич

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Сказки Фрэнка Баума в проекте «Хранители сказок»

Детские писатели по алфавиту
 
Писатели фэнтези США
Английские писатели
Детские писатели США
Сказочники
Авторы книг об Изумрудном городе
Страна Оз
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Умершие от инсульта